Adams County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Adams County (Colorado) – okres státu Colorado
 Adams County (Idaho) – okres státu Idaho
 Adams County (Illinois) – okres státu Illinois
 Adams County (Indiana) – okres státu Indiana
 Adams County (Iowa) – okres státu Iowa
 Adams County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Adams County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Adams County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Adams County (Ohio) – okres státu Ohio
 Adams County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Adams County (Washington) – okres státu Washington
 Adams County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin